Килиени има више значења:

 Килиени (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Килиени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији